40. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 13–14 lutego 1982 roku w RFN, w Inzell. Zawodniczki startowały na naturalnym torze na Stadionie im. Ludwiga Schwabla. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto zdobyła reprezentantka NRD, Karin Busch. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek z 15 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1982 w sportach zimowych
1982 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell